Michele Geraci – economista e politico italiano
 Michele Geraci – subacqueo italiano